Ocumare peut désigner :

Toponymes

Ocumare del Tuy : chef-lieu de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda ;
 Ocumare del Tuy : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda ;
 Ocumare de la Costa de Oro : l'une des 18 municipalités de l'État d'Aragua ;
 Ocumare de la Costa : chef-lieu de la municipalité de Ocumare de la Costa de Oro dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme